Каджая — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каджая, Валерий Георгиевич (1942—2010) — советский и российский журналист и публицист.
 Каджая, Михаил (род. 1989) — грузинский борец греко-римского стиля, выступающий за команду Сербии.